Este verbete lista as três principais competições entre times brasileiros campeões estaduais de futebol, sendo duas oficias e uma amistosa. Todas ficaram conhecidas como Torneio dos Campeões (em que pese outro nome oficial em alguns casos), mas são certames diferentes realizados por instituições distintas, apenas com o mesmo intento: desafio entre campeões estaduais. 

A disputa de 1920 foi organizada pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD). Já em 1937, a Federação Brasileira de Futebol (FBF), instituição rival da CBD, organizou uma competição semelhante. Foram as duas primeiras competições oficiais a nível nacional do futebol brasileiro.

Em 1967, a Federação Mineira de Futebol, com a anuência da CBD, resolveu retomar um torneio de campeões estaduais.

A Taça Brasil de Futebol (1959 a 1968), que reunia todos os campeões estaduais do país, não é listada, uma vez que, além de ter sido unificada como Campeonato Brasileiro, possuiu abrangência e natureza histórica-desportiva diferentes das competições citadas. Outros torneios tidos como regionais ou interestaduais (abaixo do nível nacional e acima do estadual), com dois ou mais times, oficiais ou amistosos, não serão objetos desse verbete.

Torneio dos Campeões de 1920 

Uma das primeiras experiências de se organizar um campeonato a nível Interestadual pela CBD (atual CBF), foi em 1920. Ela precisava montar uma Seleção Brasileira para o Campeonato Sul-Americano no Chile em 1920. Segundo reportagem da Placar (1976), a competição se chamava "Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões", mas ficou conhecida como "Torneio dos Campeões".

Foram chamados os campeões estaduais de 1919 dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e Rio Grande do Sul:

Classificação final

Torneio dos Campeões de 1937 

Em 1937 a FBF, rival da CBD, organizou um torneio semelhante, entre os campeões das federações filiadas. Lembrando que antes os estados de São Paulo e do Espírito Santo faziam parte das Regiões Sul e Leste, respectivamente, e que o atual estado do Rio de Janeiro era dividido em Distrito Federal (posteriormente, Estado da Guanabara, abrangendo só a cidade do Rio) e Rio de Janeiro (abrangendo o atual interior do estado, tendo Niterói como capital), porém, esta competição também não teve continuação nos anos seguintes.

Em dezembro de 2021, o Atlético-MG demonstrou interesse em ter a Copa dos Campeões de 1937 como equivalente ao Brasileirão, mas não fez um pedido formal.

Participantes 

(*) Esses times foram eliminados nas fases preliminares contra o Rio Branco.

Grupo final

Torneio dos Campeões de 1967 

Em 1967, a Federação Mineira de Futebol resolveu retomar um torneio de vencedores estaduais. A competição seria disputada em janeiro, contando com os campeões dos principais torneios de 1966: Taça Brasil (), Campeonato Paulista (), Campeonato Carioca () e Campeonato Mineiro (). Como o título estadual era critério de classificação para a Taça Brasil, a FMF decidiu então convidar o  (vice-campeão mineiro de 1966) para completar a disputa.
 
O torneio não é oficialmente reconhecido pela CBF. Em seu site oficial, o  lista essa conquista como seu principal título nacional.

Jogos

Classificação Final

Campeões

Resultados

Por clube

Por cidade

Por estado

Por região

Artilheiros

Ver também 
 Campeonato Brasileiro
 Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais
 Torneio Rio-São Paulo
 Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo
 Campeonato Carioca de Futebol
 Campeonato Paulista de Futebol
 Copa dos Campeões do Brasil
 Copa dos Campeões (CBF)
 Torneio dos Campeões da CBD
 Torneio dos Campeões
 Torneio do Povo
 Torneio Interestadual Brasileiro
 Pelotas 2–3 Botafogo (amistoso)

Ligações externas 
 Dossiê da unificação: títulos em 1920 e 1937
 Há 75 anos, Galo conquistava sua 1ª taça nacional
 Atlético-MG fará estudo para continuar como primeiro campeão brasileiro
 Galo e Flu deu origem a verso famoso do hino alvinegro

Futebol de 1920 no Brasil
Futebol de 1937 no Brasil
Competições regionais de futebol do Brasil